Тере́за Ве́стман (; ) — шведская кёрлингистка и тренер по кёрлингу.

Играет на позиции третьего.

Достижения 
 : серебро (), бронза ().
 : золото (2016), бронза (2014).
 : серебро (, ).
 : золото (), серебро (, , , ).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Из семьи кёрлингистов. Её мать — Анетт Норберг, одна из самых титулованных кёрлингисток Швеции, двукратная олимпийская чемпионка, неоднократная чемпионка мира и Европы. В составе команды, где Анетт является скипом, они вместе завоевали серебряные медали на  и .

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Curling World Cup 
 
 
 (2-й профиль, как «Therese Vestman»)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Чемпионы Швеции по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Швеции